USS Nantucket — кораблі ВМС США, названі на честь міста Нантакет, штат Массачусетс.

 USS Nantucket (1862) — монітор типу «Пассейк». Збудований у 1836 році. Брав участь в Громадянській війні в США. Проданий у 1900 році.
 USS Nantucket (IX-18) — вітрильно-паровий канонерський човен, збудований у 1876 році під назвою «USS Ranger». У 1917 році перейменований на «USS Rockport», у 1918 році - на «USS Nantucket (IX-18)». Виключений зі складу флоту у 1940 році, зданий на злам у 1958 році.
 USS Nantucket (SP-1153) — пароплав, збудований у 1899 році. Залучався до служби у складі ВМС США, але був визнаний непридатним для флоту і повернутий власнику.
 USS Nantucket (LCS-27) — бойовий корабель прибережної зони типу «Фрідом». Закладений у 2019 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни